Чаусовка — топоним:

 Чаусовка — хутор, Новооскольский район, Белгородская область
 Чаусовка — прежнее название села Репное, Белгородский район, Белгородская область